Die 2. Bundesliga 2006/07 startete am 11. August 2006 und endete am 20. Mai 2007. In dieser Spielzeit waren als Vorjahres-Absteiger aus der Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln und MSV Duisburg vertreten. Aufsteiger aus den Regionalligen waren der FC Augsburg und TuS Koblenz aus der Regionalliga Süd sowie Rot-Weiss Essen und FC Carl Zeiss Jena aus der Regionalliga Nord.

Als erster Aufsteiger stand seit dem 31. Spieltag der Karlsruher SC fest. Dabei stellte dieser den Rekord auf, als erstes Team seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga jeden Spieltag der Saison auf einem Aufstiegsplatz zu stehen. Am letzten Spieltag konnten Hansa Rostock und der MSV Duisburg den Aufstieg ebenfalls perfekt machen. Der Viertplatzierte SC Freiburg stellte mit 41 gewonnenen Punkten in der Rückrunde einen neuen Zweitligarekord für die beste Halbserie auf, während Hansa Rostock kein Spiel der Hinrunde verlor.

Erster Absteiger war Eintracht Braunschweig, das bereits nach dem 30. Spieltag keine rechnerische Möglichkeit mehr auf den Klassenerhalt besaß. Drei Wochen später stand auch Wacker Burghausen als Absteiger fest. Dabei war Wacker die gesamte Saison über auf einem Abstiegsrang platziert. Nach einem spannenden letzten Spieltag mussten zudem auch Rot-Weiss Essen (0:3 in Duisburg) und die SpVgg Unterhaching (1:3 in Rostock) den Gang in die Drittklassigkeit antreten, der FC Carl Zeiss Jena (2:1 in Augsburg) und Kickers Offenbach (1:1 gegen Braunschweig) konnten sich retten.

Statistiken

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistisches 
 In 306 Spielen kamen insgesamt 5.112.072 Zuschauer, welches einen Schnitt von 16.706 Zuschauern ergibt.
 Eintracht Braunschweig konnte keinen Auswärtssieg erzielen.
 Hansa Rostock verlor in der Hinrunde kein einziges Spiel.
 Der Karlsruher SC stand jederzeit auf einem Aufstiegsplatz.

Torschützenliste

Spielstätten 

2006/07
Fußballsaison 2006/07